Serhejew bzw. weiblich Serhejewa ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Serhejew (* 1988), ukrainischer Tennisspieler
 Jurij Serhejew (* 1956), ukrainischer Diplomat
 Wera Serhejewa (* 1984), ukrainische Naturbahnrodlerin

Siehe auch:
 Sergejew